Alex Miller peut désigner :
 Alex Miller (né en 1936), écrivain australien ;
 Alex Miller (né en 1949), joueur et entraîneur de football écossais ;
 Alex Miller (né en 2000), coureur cycliste namibien.